Межевско́й район может означать:
 Межевской район — административно-территориальная единица Костромской области России, прежнее название — Меже́вский район.
 Межевской рацон — местное название административно-территориальной единицы Днепропетровской области Украины Межевский район.